László Nagy (futebolista)
 László Nagy (patinador)

Desambiguação